Юлія Дмитрівна Беркута ( 16 грудня 1993, Київ, Україна) — українська тревел-блогерка, дизайнерка та пейзажна фотографка. Входить в десятку найпопулярніших тревел-блогерів України.

Біографія 

Юлія Беркута (прізвище при народженні Міланченко) народилася 16 грудня 1993 року в Києві. В дитинстві Юлія багато подорожувала з матір'ю на автомобілі.

З 2010 по 2014 рік навчалася на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний туризм і географія». 2014 року за програмою подвійного дипломування вступила до магістратури КНУ та італійського Університету Мачерата (UNIMC) за фахом «проектування і управління туристичними системами». Упродовж півроку жила в італійському місті Мачерата, проходячи практику в Національному парку Монті Сібілліні. Завершила навчання в 2016 році.

З перших курсів вишу працювала в туристичних агентствах «Улетай» та «Well Travel». 2016 року почала займатися фотографією, почавши заробляти комерційною фото- і відеозйомкою. Беркута здобула перемогу на XIII Національному фотобієнале «Природа 2020», фотоконкурсах «Єдині в кадрі» (в номінації «Природа і рекреаційні зони») та Міжнародному конкурсі 35Awards (в номінації «Водні простору зняті з дрона» та «Морський пейзаж»).

Від 2016 року веде інстаграм-блог, де розповідає про свої подорожі. Входить в десятку найпопулярніших тревел-блогерів України. Станом на березень 2021 року її блог в Instagram мав 125 тисяч читачів, в Фейсбук — 18 тисяч читачів. Сама Беркута до цього часу відвідала 45 країн світу.

У якості запрошеного спікера виступала в декількох туристичних фестивалях, серед яких «З рюкзаком», Insta Family Meetup (2018) та «Дні гостинності» в Запоріжжі (2020). Публікувалася в BBC.

Особисте життя 

Заміжня. У лютому 2021 року народила сина Марка.

Нагороди 

 Переможець «Народного рейтингу блогерів» в номінації «Подорожі / Екстрім» (2019)
 Переможець фотоконкурсу «Єдині у кадрі 2020»

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 
 instagram
 facebook

 Інтерв'ю

 Карантинні подорожі: міт чи реальність? Маршрути Україною від Юлії Беркути  // bit.ua

Випускники Київського університету